Кузбаська вулиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь Кузнецького вугільного басейну.

 Кузбаська вулиця — вулиця у місті Горлівка Донецької області.
 Кузбаська вулиця — вулиця у місті Дніпропетровськ.
 Кузбаська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Кузбаська вулиця — вулиця у місті Маріуполь Донецької області.

Вулиці